Патриа́рх Ге́рман IV (; 1790, Константинополь, Османская империя — 16 сентября 1853, Константинополь, Османская империя) — Константинопольский патриарх, занимавший престол с 1842 по 1845 годы и с 1852 по 1853 годы.

Биография 
Родился в 1790 году в Константинополе. Не получил систематического богословского образования, но в дальнейшей жизни был большой любитель просвещения и науки.

После рукоположения в священный сан служил в Георгиевском патриаршем храме в Константинополе.

В августе 1826 года был рукоположён во епископа Видинского с возведением в сан митрополита.

С мая 1831 года — митрополит Драмский.

С 22 ноября 1835 года — митрополит Деркский.

14 июня 1842 года, после кончины патриарха Анфима V, был избран в качестве его преемника на патриаршую Константинопольскую кафедру.

В 1844 году основал богословскую школу на острове Халки, которая стала основной кузницей кадров священнослужителей Константинопольской православной церкви, действовавшей до 1971 года.

В 1845 году был низложен с патриаршей кафедры и вновь избран на неё в 1852 году.

Отличался большой ревностью о благе церкви и народа, проявлял нестяжательность и милосердие.

Во второе патриаршество построил вне стен Константинополя национальный греческий орфанотрофий (сиротский дом) и благоукрасил патриарший Георгиевский собор на Фанаре.

Скончался 16 сентября 1853 года в Константинополе и погребён в храме Живоносного источника.

Литература 
 И. И. Соколов. Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ. Опытъ историческаго изслѣдованія. Т. I, СПб., 1904.
 Биография на официальном сайте Константинопольского Патриархата

Персоналии:Видин